Корницький — українське прізвище.

Відомі носії 
 Корницький Євген Петрович (1938—2012) — український композитор, хоровий диригент, народний артист України.
 Корницький Петро Іванович (1907—1978) — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Сімферопольського міського комітету КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.

Українські прізвища